

События 

На острове Ломбок (Индонезия) происходит извержение вулкана Самалас, входящего в комплекс Ринджани. Это извержение серьёзно повлияло на климат на всей Земле в 1257 и 1258 году. Оно считается одним из крупнейших за последние 7000 лет.

Европа 
 Основание Сорбонны, университета в Париже, теологом Робером де Сорбоном.
 Первое упоминание немецкого посёлка Нидервайлер (Айфель).
 Крепостные крестьяне в коммуне Болоньи получают личную свободу.
 Королём Германии избран Ричард Корнуоллский. Альтернативным королём Германии избран кастильский монарх Альфонсо X.
Битва при Кредане — Победа Гофрайда О’Домнайлла, короля Тирконнелла, над Морисом Фиц-Джеральдом.
Июнь — Битва при Кадване (Уэльс): поражение английской экспедиции под руководством Стефана Бозана от войск Маредида ап Рис Грига и Маредида ап Оуйана.
 Мицо Асень, болгарский царь (1256—1257), не сумел удержать власть. Из-за того, что бояре провозгласили царём Константина Тиха, был вынужден бежать в Византию.
 Михаила Палеолога бросили в темницу по обвинению в колдовстве, но вскоре освободили.
 Начался конфликт между Эпирским деспотатом и Никейской империей.
 Рыцарями Тевтонского ордена основан замок Алленбург.
 Лоренцо Тьеполо (будущий дож Венеции) нанёс генуэзцам морское поражение близ Акры (Война святого Саввы).
 Впервые упоминается наименование Великая Польша (польск. Wielkopolska) — как обозначение исторической области на западе Польши в бассейне реки Варта.
 «Младший король» Венгрии Иштван потребовал от своего отца, чтобы тот разделил между ними королевство, после чего собрал армию для борьбы против Белы IV.
 Король Богемии Пржемысл Отакар II вторгся в Баварию, но Людвиг Строгий и его брат отбили нападение.
 Король Наварры Теобальдо II был миропомазан папой римским.
 Карелы проводят поход в Швецию.

Русь 
 Перепись населения и установление системы баскачества в Северо-Восточной Руси.
Антиордынские волнения в Новгороде Великом. Александр Невский лишает новгородского княжения своего сына Василия Александровича.
 Битва на Туговой горе под Ярославлем.
 Даниил Галицкий распространил свои завоевания на Киевскую землю по реке Тетереву.

Азия 
 Поход монголов в Индию. Занятие Мултана и Уча.

Африка 
 Супруга правителя Египта Шаджар ад-Дурр приказала казнить своего мужа Айбека, а вскоре погибла сама. Египет возглавил сын Айбека аль-Мансур Али.
 В Тунис прибывает посольство из Канема. Посольство привезло в Тунис жирафа от «царя Канема и владетеля Борну».

Правители 
 Болгария — царь Константин I Тих (1257—1277).
 Тироль — граф Мейнхард II (1257—1295).
 Золотая Орда — Берке (1257—1266).
 Священная Римская империя — двоевластие. Альфонсо X Кастильский (1257—1273), римский антикороль. Ричард Корнуоллский (1257—1272), римский антикороль.
 Мамлюкский султанат — Али I аль-Мансур (1257—1259). Регент Кутуз.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1257 году
 14 октября — Пржемысл II, король Польши.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1257 году
 9 марта — Рукн ад-Дин Хуршах, имам низаритов (шейх хашашинов).
 15 августа — Яцек Одровонж, монах-доминиканец, миссионер, католический святой.
 Айбек, мамлюкский султан Египта.
 Боракчин-хатун, регент Улуса Джучи.
 Улагчи, правитель Улуса Джучи.

См. также

Примечания